И́горь Заха́рович Бондаре́вский (12 мая 1913, хутор Самсонов, станица Новониколаевская, Область Войска Донского, Российская империя — 14 июня 1979, Пятигорск) — советский шахматист, гроссмейстер (1950). Заслуженный мастер спорта СССР (1948). Заслуженный тренер СССР (1966). Гроссмейстер ИКЧФ (1961).

По образованию — инженер-экономист.

Биография 
Шахматами увлекся в 12 лет.

В молодости принимал участие в городских соревнованиях, был чемпионом Ростова-на-Дону. С 1930 года — руководитель шахматного кружка в ростовском Дворце пионеров.

В 1937 впервые сыграл в чемпионате СССР. Всего участвовал в 9 чемпионатах, в 1940 завоевал звание чемпиона СССР. Участвовал в межзональном турнире 1948, вышел в турнир претендентов, в котором не смог сыграть из-за болезни.

С 60-х годов редко выступал в соревнованиях, занимаясь тренерской и литературной деятельностью. Был тренером многих сильнейших гроссмейстеров СССР, в том числе Бориса Спасского в период его борьбы за звание чемпиона мира. Участвовал в турнирах по переписке, гроссмейстер ИКЧФ (1961). Имел звание международного арбитра (1954). Автор дебютных разработок в ферзевом гамбите (система Тартаковера — Макогонова — Бондаревского).

Жена И. З. Бондаревского — известная шахматистка Валентина Козловская.

Скончался 14 июня 1979 года в Пятигорске.

Спортивные результаты

Книги 
 20 партий XII Всесоюзного шахматного первенства. — Ростов-на-Дону, 1941. — 112 с.
 Советские шахматисты в США, Англии, Швеции. — М.: Физкультура и спорт, 1955. 216 с.
 Межзональный шахматный турнир. Гётеборг, 1955 г. — М.: Физкультура и спорт, 1957. — 207 с.
 Комбинации в миттельшпиле. — М.: Физкультура и спорт, 1960. — 80 с. (Библиотечка начинающего шахматиста). (Есть переиздания)
 Атака на короля. — М.: Физкультура и спорт, 1962. — 112 с. (Библиотечка начинающего шахматиста).
 Борис Спасский штурмует Олимп. — Калуга, 1966. — 163 с.
 Учитесь играть в шахматы. — Л.: Лениздат, 1966. — 80 с.
 Петросян — Спасский, 1969. — М.: Физкультура и спорт, 1970. — 184 с. (В соавторстве с И. Е. Болеславским)
 Керосин

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Памяти гроссмейстера. // «64». — 1979. — № 25. — С. 15.

Ссылки 
 Биография Игоря Бондаревского на сайте ФШР
 ОЗП 

Родившиеся в области Войска Донского
Шахматисты СССР
Чемпионы СССР по шахматам
Шахматные тренеры СССР
Шахматные теоретики